Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1989/90. godine. I šezdesetdruga sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postala Crvena zvezda iz Beograda, osvojivši svoju sedamnaestu šampionsku titulu.

U ovom prvenstvu važilo je pravilo da se u slučaju nerešenog rezultata u meču pristupi izvođenju jedanesteraca, a jedan bod se dodeljivao timu koji na ovaj način dobije meč.

Liga 

Najbolji strelac: Darko Pančev (Crvena zvezda) - 25 golova

Šampion 
 CRVENA ZVEZDA (trener: Dragoslav Šekularac):

igrači(utakmica/golova):
 Darko Pančev (32/25)
 Dragan "Piksi" Stojković (31/10)
 Robert Prosinečki (31/5)
 Duško Radinović (29/2)
 Ilija Najdoski (29/1)
 Dragi Kanatlarovski (29/1)
 Stevan Stojanović (29/0) -golman-
 Slobodan Marović (27/2)
 Dejan Savićević (25/10)
 Vladan Lukić (25/10)
 Vlada Stošić (24/4)
 Mitar Mrkela (22/2)
 Goran Jurić (21/0)
 Zoran Vujović (15/0)
 Miodrag Belodedić (14/1)
 Miloš Drizić (11/1)
 Refik Šabanadžović (10/0)
 Zvonko Milojević (4/0) -golman-
 Slavoljub Janković (2/0)
 Zoran Pavlović (2/0)
 Zoran Dimitrijević (1/0)
 Ivan Adžić (1/0)
 Vladimir Jugović (1/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1989/90. у југословенском фудбалу